The Impressions (Импре́шнз) — американская вокальная группа из Чикаго. Была основана в конце 1950-х годов.

Как пишет сайт Зала славы рок-н-ролла, группа «предоставила критически важное звено между ритм-н-блюзом 1950-х годов и соулом 1960-х». Она была пионером современного сплава госпела и поп-музыки, получившего название , и его собой олицетворяла.

В 1991 году группа была принята в Зал славы рок-н-ролла, а в 2003 году — в Зал славы вокальных групп.

Кроме того, две их песни, — «For Your Precious Love» в исполнении Джерри Батлера и группы Impressions и «People Get Ready» в исполнении группы Impressions, — входит в составленный Залом славы рок-н-ролла список 500 Songs That Shaped Rock and Roll.

Состав 
 См. статью «Impressions chronology» в англ. Википедии

Дискография 
 См. статью «The Impressions discography» в англ. Википедии

Примечания

Ссылки 
 The Impressions на сайте AllMusic
 The Impressions  на сайте Зала славы рок-н-ролла
 The Impressions на сайте Зала вокальных групп
 The Impressions, 'People Get Ready' — 500 Greatest Songs of All Time | Rolling Stone на сайте журнала Rolling Stone
 Curtis Mayfield and the Impressions, 'The Anthology 1961—1977' — 500 Greatest Albums of All Time | Rolling Stone на сайте журнала Rolling Stone

Вокальные группы США
Ритм-энд-блюзовые группы США
Соул-группы
Члены Зала славы рок-н-ролла
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1958 году
Исполнители Vee-Jay Records
Музыкальные коллективы из Чикаго
Исполнители RSO Records